Aguascalientia és un gènere extint dels camèlids que visqué durant el Miocè inferior en allò que avui en dia és el Panamà, Mèxic i Texas (Estats Units). Pertany al grup dels floridatragulins, del qual és el membre conegut més petit. No és un ancestre de les espècies actuals de camells, sinó una branca a part del seu llinatge. En comparació amb els camèlids moderns, Aguascalientia tenia un musell relativament llarg. El gènere fou anomenat per la ciutat mexicana d'Aguascalientes, on es trobaren fòssils de l'espècie tipus, .

Filogènesi 
Una anàlisi cladística del 2012 revelà el cladograma següent del grup dels floridatragulins, incloent-hi les espècies d'Aguascalientia. L'anàlisi mostra que el gènere Aguascalientia és possiblement parafilètic.

Referències 

Camèlids del Miocè